Нокаут фаза за ОФК шампионат у фудбалу за жене 2022. је почела 23. јула 2022. и завршила 30. јула 2022. са финалном утакмицом.

Сва времена су локална (UTC+12).

Формат
У нокаут фази, продужеци и извођење једанаестераца се користе за одлучивање победника ако је потребно.

Квалификоване екипе
По две најбоље пласиране екипе из сваке од три групе, заједно са две најбоље трећепласиране екипе, пласирале су се у нокаут фазу.

Мрежа

Четвртфинале

Самоа и Нова Каледонија

Папуа Нова Гвинеја и Тонга

Фиџи и Кукова Острва

Тахити и Соломонска острва

Полуфинале

Самоа и Папуа НОва Гвинеја

Фиџи и Соломонова острва

Утакмица за треће место

Референце

Спољашње везе
 ОФК вебсајт
ОФК шампионат у фудбалу за жене 2022.,

 
Фудбал у Океанији